Slovo Nizozemí může mít několik významů:

 Nizozemské království – stát zahrnující Nizozemsko, Arubu, Sint Maarten a Curaçao
 Nizozemsko – jeden z celků tvořící Nizozemské království

 Holandsko – historické území Nizozemska, také nepřesný název pro Nizozemsko
 Severní Holandsko – jedna z dvanácti nizozemských provincií
 Jižní Holandsko – jedna z dvanácti nizozemských provincií

 Nizozemí (region) – oblast dnešního Beneluxu
 Habsburské Nizozemí – oblast Nizozemí ovládaná Habsburky (1482–1794)
 Španělské Nizozemí – území většiny Jižního Nizozemí v držení španělských Habsburků v letech 1581–1716
 Rakouské Nizozemí – přibližně stejná oblast v letech 1716–1795, držená rakouskými Habsburky
 Biskupské-knížectví Lutych – největší území v Jižním Nizozemí nepatřící Habsburkům

 Severní Nizozemí – oblast přibližně na území dnešního Nizozemska
 Utrechtská unie – předchůdce následujícího
 Spojené provincie nizozemské – historický stát v letech 1581–1795
 Batávská republika – historický stát v letech 1795–1806
 Holandské království – historický stát v letech 1806–1810
 Jižní Nizozemí – oblast přibližně na území dnešní Belgie a Lucemburska, zahrnovalo:
 Brabantské vévodství
 Hrabství Artois
 Vévodství Limburk
 Biskupské knížectví Lutych
 Lucemburské vévodství
 Hrabství Henegavské
 Hrabství Namurské

Rozcestníky - místopisné jméno